David Johnson (gouverneur) (1782-1855), Amerikaans politicus, gouverneur van South Carolina
 David Johnson (schilder) (1827-1908), Amerikaans kunstschilder
 David C. Johnson (1940), Amerikaans componist
 David Johnson (filmmaker) (1954), Engels cameraman
 David Leslie Johnson, Amerikaans scenarioschrijver
 David Stifler Johnson (1945-2016), Amerikaans informaticus

Sport
 David Johnson (coureur), Australisch motorcoureur
 David Johnson (atleet) (1902-1973), Canadees middenafstandsloper
 David Johnson (zwemmer) (1947), Amerikaans zwemmer
 David Johnson (Amerikaans tennisser), Amerikaans tennisspeler
 David Johnson (roeier) (1960), Canadees roeier
 David Johnson (schutter) (1964), Amerikaans sportschutter
 David Johnson (rolstoeltennisser) (1969), Australisch rolstoeltennisser
 David Johnson (basketballer) (1970), Amerikaans basketballer
 David Johnson (voetballer, 1951), Engels voetballer
 David Johnson (voetballer, 1976), Jamaicaans voetballer
 David Johnson (voetballer, 1984), Amerikaans voetballer
 David Johson (football) (1991), Amerikaans football-speler

zie ook:
 Dave Johnson